W Polsce
 Karwów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Trzebieszów 
 Karwów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów 
 Karwów – gromada

Zobacz też
 Karwowo